

Musica
 L'arca di Noè/Il visconte di Castelfombrone – 78 giri d'esordio del Quartetto Cetra del 1941
 L'arca di Noè  – brano musicale di Sergio Endrigo del 1970 presentato al Festival di Sanremo 1970 dallo stesso Endrigo e Iva Zanicchi
L'arca di Noè/Dall'America – singolo di Sergio Endrigo del 1970
 L'arca di Noè  – album dal vivo di Sergio Endrigo del 1970 
 L'arca di Noè/Aria di settembre – 45 giri di Iva Zanicchi
L'arca di Noè – album di Franco Battiato del 1982
L'arca di Noè – album di Paolo Capodacqua del 1994
L'arca di Noè – opera di Benjamin Britten del 1958

Cinema
L'arca di Noè (Noah's Ark) – film del 1928 diretto da Michael Curtiz
L'arca di Noè (Father Noah's Ark) – cortometraggio del 1933
L'arca di Noè (The Naughty Nineties) – film del 1945 diretto da Jean Yarbrough
L'arca di Noè (El Arca) – film d'animazione del 2007

Radio 
L'arca di Noè – programma di Rai Radio 2

Televisione 
L'arca di Noè – programma televisivo italiano del 1989
L'arca di Noè – programma televisivo italiano del 2012
L'arca di Noè (Noah's Ark) – film del 1999 diretto da John Irvin

Pagine correlate
Arca di Noè (disambigua)
Noah's Ark